Grafenmühle steht für:

 Gräfenmühle (Köln-Dellbrück), Nordrhein-Westfalen
 Grafenmühle (Pappenheim), Ortsteil der Stadt Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Grafenmühle (Siegenburg), Ortsteil des Marktes Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Grafenmühle (Thannhausen), Ortsteil der Gemeinde Pfofeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Grafenmühle (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

 Grafenmühle (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Mittelfranken